West Tisbury – miejscowość w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych
 West Tisbury – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire